Ри́чард Джон Кайнд (, род. 22 ноября 1956, Трентон, Нью-Джерси) — американский актёр.

Биография  
Родился в еврейской семье Элис и Сэмуэля Кайнд. Мать занималась домашним хозяйством, а отец был ювелиром. Вырос вместе со своей младшей сестрой Джоан в округе Бакс, штат Пенсильвания. В 1974 году окончил среднюю школу Пеннсбери, в 1978 году стал выпускником Северо-Западного университета где он был в братстве Sigma Alpha Epsilon. Женат, трое детей. Часто работает с Биллом Лоуренсом. Любит играть в гольф. Лучший друг Ричарда — Джордж Клуни.

Среди наиболее заметных фильмов, снятых при участии Кайнда: «Звёздные врата», «Серьёзный человек» и «Операция «Арго»».

В 2019 году Ричард исполнил роль Руди Джулиани в драме «Скандал», основанной на реальных историях сотрудниц телеканала Fox News. В 2020 году Кайнд снялся в фильме Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», в котором он исполнил роль отца главного героя в исполнении Уоллеса Шона.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета